Евге́ний Алекса́ндрович Евстигне́ев (9 октября 1926, Нижний Новгород, СССР — 4 марта 1992, Лондон, Великобритания) — советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог; народный артист СССР (1983), лауреат Государственной премии СССР (1974) и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1990), кавалер ордена Ленина (1986).

Биография

Происхождение 
Родился 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде. Детство провёл на окраине, которая называлась посёлком Володарского. Его отец был на двадцать лет старше матери. Оба они были рабочими: Александр Николаевич — металлургом, Мария Ивановна — фрезеровщицей. Евгений Евстигнеев в шесть лет остался без отца, мать второй раз вышла замуж, но и отчим умер, когда Евгению было семнадцать.

До Великой Отечественной войны окончил семилетку и в 1941 году пошёл работать электромонтёром. Потом год проучился в дизелестроительном техникуме, после смерти отчима четыре года работал слесарем на заводе «Красная Этна», занимался в самодеятельности, играл джаз. Был очень музыкален, виртуозно играл на разных инструментах: гитаре, рояле, вилках.

В 1946 году был зачислен на первый курс Горьковского театрального училища (ныне Нижегородское театральное училище имени Е. А. Евстигнеева). Окончив его в 1951 году, был распределён во Владимирский областной драматический театр имени А. Луначарского.

В 1954 году поступил в Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького в Москве, сразу на третий курс, куда его взял сам ректор В. З. Радомысленский. В середине 1955 года студенты Школы-студии МХАТ, среди которых был и Евстигнеев, создали «Студию молодых актёров», которая через год стала базой для нового столичного театра «Современник». В 1956 году окончил Школу-студию МХАТ (курс П. В. Массальского) и был принят во МХАТ.

Творческая деятельность 
С 1957 года — актёр театра «Современник». Первую свою значительную роль в театре сыграл в 1960 году в спектакле «Голый король» по пьесе Е. Л. Шварца. После этого спектакля исполнитель главной роли — короля — актёр стал знаменитым. Последней его ролью в этом театре был Дорн в «Чайке» А. П. Чехова в 1970 году.

В 1964 году сыграл роль Дынина в дебютном фильме режиссёра Э. Г. Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён».

В 1971 году вслед за О. Н. Ефремовым перешёл в труппу МХАТа. Первой его ролью на новой сцене стал Володя в спектакле «Валентин и Валентина» по пьесе М. М. Рощина.

В 1988 году сыграл роль профессора Преображенского в двухсерийном телефильме «Собачье сердце».

На рубеже 1990-х годов сыграл в Театре Антона Чехова Фирса в «Вишнёвом саде», в 1991 году — в АРТели АРТистов Сергея Юрского — Глова в спектакле «Игроки-XXI».

Всего снялся более чем в ста лентах в кино и на телевидении. Кроме вышеперечисленных фильмов запоминающиеся удачные роли были в фильмах «Зимний вечер в Гаграх», «Берегись автомобиля», «Золотой телёнок», «Старики-разбойники», «Семнадцать мгновений весны», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Место встречи изменить нельзя», «Старый Новый год», «Гардемарины, вперёд!», «Ночные забавы», «Мы из джаза» . Последней ролью актёра в кино был царь Иван Грозный в фильме В. И. Ускова и В. А. Краснопольского «Ермак».

В 1976—1985 годах вёл педагогическую работу в Школе-студии МХАТ, с 1977 года — профессор. Также преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссёров курс актёрского мастерства. С 1960 года — член КПСС.

Смерть 

У Евстигнеева были серьёзные проблемы с сердцем. Первый инфаркт случился у него в 1980 году. В 1986 году — второй инфаркт после смерти второй жены. В марте 1992 года ему должны были сделать в Лондоне сложнейшую операцию на сердце. Вместе с третьей женой Ириной он отправился туда 2 марта. После обследования, проведённого 4 марта, кардиохирург Тэрри Уильямс объявил Евстигнееву, что в его случае у него нет шансов даже после операции. Почти сразу после консультации с ним случился очередной сердечный приступ, и уже через 4 часа он скончался, несмотря на все реанимационные мероприятия. Врачебный консилиум пришёл к заключению, что его могла спасти только пересадка донорского сердца.

Тело из Лондона самолётом переправили в Москву. Евгений Александрович Евстигнеев был похоронен 9 марта 1992 года на Новодевичьем кладбище, где позже был установлен памятник (участок № 10, ряд № 6, место № 18).

На родине в Нижнем Новгороде бронзовый памятник актёру установлен в сентябре 2006 года на Театральной площади (рядом с Нижегородским театром драмы имени Горького). Также в сентябре 2021 года рядом с Нижегородским институтом травматологии и ортопедии установлена скульптурная группа: Евгений Александрович в образе профессора Преображенского, а также пёс Шарик. Скульптура символизирует благодарность нижегородцев врачам.

Личная жизнь 
Первая жена (1955—1964) — Галина Волчек (1933—2019), актриса, театральный режиссёр, педагог. Герой Труда Российской Федерации (2017), народная артистка СССР (1989). Сын — Денис Евстигнеев (род. 1961), режиссёр, кинооператор и продюсер; лауреат Государственной премии СССР (1991).

Вторая жена (1966—1986) — Лилия Евстигнеева (Журкина) (1937—1986), театральная актриса. Прожили вместе 23 года, из них в браке 20 лет. Дочь — Мария Селянская (род. 1968), актриса театра “Современник”. Внучка — Софья Максимовна Евстигнеева (Разуваева) (род. 1995), выпускница Школы-студии МХАТ (2017), курс Е. А. Писарева. С 2017 года актриса МХТ имени А. П. Чехова.

Третья жена (1986—1992) — Ирина Цывина (1963—2019), актриса.

Болел за московский футбольный клуб «Спартак».

Творчество

Роли в театре 
Владимирский областной драматический театр имени Луначарского
 
  — «Разлом» Б. А. Лавренёва — третий матрос
 1951 — «Поют жаворонки» К. Крапивы — Володя, шофёр
 1951 — «Снежок» В. А. Любимовой — Джон
  — «Иван да Марья» В. А. Гольдфельда — Княжич
 1952 — «Ревизор» Н. В. Гоголя — почтмейстер Шпекин
 1952 — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Швандя, Котов
  — «Варвары» М. Горького — Притыкин

 1953 — «Ночь ошибок» О. Голдсмита — Тони Лумкинс
 1953 — «Ромео и Джульетта» Шекспира — Меркуцио
 1953 — «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского — главарь анархистов
 1953 — «Алёша Пешков» И. А. Груздева и О. Д. Форш — дядя Яков
 1953 — «Дуэнья» Р. Б. Шеридана — Мендоза
  — «Порт-Артур» И. Ф. Попова и А. Н. Степанова — Иван Терешкин
  — «Соперники» Р. Б. Шеридана — Энтони Эпсолют Московский театр «Современник»
 
  — «Вечно живые» В. С. Розова — Чернов
  — «В поисках радости» В. С. Розова — дядя Вася
  — «Матросская тишина» А. А. Галича — Абрам Ильич Шварц 
 1958 — «Никто» Э. Де Филиппо — дон Чиро
 1958 — «Продолжение легенды» А. В. Кузнецова — Захар Захарович
  — «Два цвета» А. Г. Зака и И. К. Кузнецова — Глухарь
 1959 — «Взломщики тишины» О. Скачкова — Роль
 1959 — «Пять вечеров» А. М. Володина — инженер
  — «Голый король» Е. Л. Шварца — Король
  — «Третье желание» В. Блажека — Старичок и Отец
 1961 — «Четвёртый» К. М. Симонова — Тэдди Франк
  — «Старшая сестра» А. М. Володина — Мединский
 1962 — «Пятая колонна» Э. Хемингуэя — Управляющий

 1962 — «По московскому времени» Л. Г. Зорина — Ларин
  — «Назначение» А. М. Володина — Куропеев — Муравеев
 1963 — «Без креста» В. Ф. Тендрякова — Отец Дмитрий
  — «В день свадьбы» В. С. Розова — Алексей Салов
  — «Всегда в продаже» В. П. Аксёнова — профессор Аброскин
  — «Обыкновенная история» И. А. Гончарова — граф
  — «Традиционный сбор» В. С. Розова — Усов
 1967 — «Декабристы» Л. Г. Зорина — Чернышёв
 1967 — «Народовольцы» А. П. Свободина — Александр II
 1967 — «Большевики» М. Ф. Шатрова — А. В. Луначарский
 1967 — «Случай в Виши» А. Миллера — Австрийский князь 
  — «На дне» М. Горького — Сатин
  — «Чайка» А. П. Чехова — Евгений Сергеевич Дорн 
 

МХАТ
 
  — «Валентин и Валентина» М. М. Рощина — Володя
  — «Сталевары» Г. К. Бокарева — Пётр Хромов
  — «Старый Новый год» М. М. Рощина — Иван Адамыч
  — «Медная бабушка» Л. Г. Зорина — Соболевский
  — «Эшелон» М. М. Рощина — Фёдор Карлыч
 1975 — «Заседание парткома» А. И. Гельмана — Соломахин
 1975 — «Нина» А. Д. Кутерницкого — Желвин
  — «Три сестры» А. П. Чехова — Иван Романович Чебутыкин
 1976 — «Иванов» А. П. Чехова — Матвей Семёнович Шабельский

  — «Обратная связь» А. И. Гельмана — Владимир Борисович Окунев
  — «Горячее сердце» А. Н. Островского — Тарас Тарасыч Хлынов
  — «Мы, нижеподписавшиеся…» А. И. Гельмана — Юрий Николаевич Девятов
 1979 — «Кино» И. Чурки — Хайтмански
  — «Чайка» А. П. Чехова — Евгений Сергеевич Дорн
  — «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Александр Владимирович Серебряков
  — «Серебряная свадьба» А. Н. Мишарина — Выборнов
  — «Колея» В. К. Арро — Пришвин
 1987 — «Перламутровая Зинаида» М. М. Рощина — Табак
  — «Чеховские страницы» А. П. Чехова — Чубуков (Предложение) Театр Антона Чехова
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Фирс

'''АРТель АРТистов Сергея Юрского
  — «Игроки-XXI», постановка С. Ю. Юрского по пьесе Н. В. Гоголя «Игроки» — Глов

Фильмография 

  — Поединок — Петерсон
  — Васисуалий Лоханкин (короткометражный) — Васисуалий Лоханкин
  — Баллада о солдате — водитель грузовика
 1959 — Три рассказа Чехова (новелла «Анюта») — художник
  — В трудный час — сосед Ольги
 1961 — Любушка — Филипп
 1961 — Человек идёт за солнцем — Николай Черных, мотоциклист
 1961 — Девять дней одного года — Николай Иванович
  — Никогда — Александр Иванович Алексин
 1962 — Молодо-зелено — Жохов, священник  — Им покоряется небо — Иван Сергеевич
 1963 — Сотрудник ЧК — Марков
  — Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён — товарищ Дынин, начальник пионерского лагеря 1964 — Хотите — верьте, хотите — нет… — сосед-профессор
 1964 — Верьте мне, люди — Костиков («Татуированный»)
  — Верность — Иван Терентьевич
 1965 — Знойный июль — следователь
 1965 — Гиперболоид инженера Гарина — Пётр Петрович Гарин
 1965 — Строится мост — Синайский
  — Скверный анекдот — Пралинский
 1966 — Старшая сестра — Огородников
 1966 — Всадник над городом — дядя Владя
 1966 — Берегись автомобиля — Евгений Александрович, режиссёр народного театра
 1966 — Крылья — Миша
  — Они живут рядом — Данилов
 1967 — Стюардесса (короткометражный) — пьяный пассажир
  — Золотой телёнок — Александр Иванович Корейко
 1968 — Штрихи к портрету В. И. Ленина (фильм 2-й «Полтора часа в кабинете В. И. Ленина. 1918») — А. В. Луначарский
 1968 — Всего одна жизнь — Г. В. Чичерин
 1968 — Зигзаг удачи — Иван Степанович Калачёв, директор автобазы, жених Алевтины
  — Это было в разведке — фотограф
 1969 — Старый дом — Яковлев
 1969 — Мосты через забвение — человек с гвоздями
 1969 — Странные люди (новелла «Братка») — брат Васьки
 1969 — Обвиняются в убийстве — Спиридонов, капитан, участковый инспектор милиции
 1969 — Чайковский — Герман Ларош
 1969 — Свой — Георгий Ефимович
  — Бег — Парамон Ильич Корзухин, товарищ министра торговли Крыма
  — Старики-разбойники — Валентин Петрович Воробьёв, инженер, лучший друг Мячикова
 1971 — Вся королевская рать — Ларсон
 1971 — Достояние республики — Витоль
 1971 — Ход белой королевы — Дрыжик
  — Командир счастливой «Щуки» — Степан Лукич
 1972 — Приваловские миллионы — Иван Яковлевич
 1972 — Учитель пения — инспектор жилконторы
  — Семнадцать мгновений весны — Вернер Плейшнер, профессор
 1973 — Нейлон 100 % — Евгений Андрианович Бадеев, стоматолог
 1973 — Невероятные приключения итальянцев в России — хромой итальянец-кладоискатель
 1973 — Старая крепость — С. В. Петлюра
 1973 — Дача — Фёдор, художник
 1973 — Моя судьба — Тимофей Кожухов / Павел Тимофеевич Кожухов
  — Жребий — профессор
 1974 — Последнее лето детства — Валентин Валентинович Навроцкий, начальник снабжения
 1974 — Ещё можно успеть — Сеглин
  — На ясный огонь — Пирамидов
 1975 — Потрясающий Берендеев — отец Берендеева
 1975 — Вкус халвы — визирь
 1975 — Гамлет Щигровского уезда — Фёдор Михеич
 1975 — Вариант «Омега» — Симаков
  — Легенда о Тиле — священник
 1976 — Дни хирурга Мишкина — Филипп Иванович
 1976 — Жизнь и смерть Фердинанда Люса — Дигон
 1976 — Повесть о неизвестном актёре — Пал Палыч Горяев
 1976 — Подранки — сторож
  — Про Красную Шапочку — Звездочёт
 1977 — Нос — чиновник газетной экспедиции
 1977 — Переезд (короткометражный) — дядя Федя, работник технической службы железной дороги
 1977 — По семейным обстоятельствам — Николай, художник
  — Кровь и пот — Чернов, генерал
  — С любимыми не расставайтесь — Хомак
 1979 — Примите телеграмму в долг — Георг, отец Сашеньки
 1979 — Место встречи изменить нельзя — Пётр Ручников («Петька Ручечник»), вор в законе
  — Чёрная курица, или Подземные жители — батюшка, учитель богословия
 1980 — Старый Новый год — Иван Адамыч, вездесущий сосед
 1980 — Атланты и кариатиды — Сосновский
  — Рождённые бурей — Хейзе, полковник
 1981 — Любимая женщина механика Гаврилова — дядя Риты
  — Не хочу быть взрослым — актёр, волнующийся в длительном ожидании съёмки на телевидении
  — Демидовы — Никита Демидович Антуфьев
 1983 — Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа — герцог
 1983 — Мы из джаза — «Папа», вор-карманник
 1983 — И жизнь, и слёзы, и любовь — Степан Степанович (Стаканыч)
  — Ещё люблю, ещё надеюсь — Василий Васильевич
 1984 — Сказки старого волшебника — новый король
 1984 — Предел возможного — Профессор Куликов
 1984 — Перикола — вице-король
 1984 — Прохиндиада, или Бег на месте — зритель в зале
  — Человек с аккордеоном — Лопатин
 1985 — Зимний вечер в Гаграх — Алексей Иванович Беглов, степист
 1985 — Ты кто?.. (короткометражный) — дядя Сарай
  — Моонзунд — фон Эссен, адмирал
 1987 — Гардемарины, вперёд! — А. П. Бестужев, вице-канцлер
 1987 — Следопыт — Сахем племени сенеков
 1987 — Джек Восьмёркин — «американец» — Кацауров, адмирал
  — Собачье сердце — Филипп Филиппович Преображенский
 1988 — Новые приключения янки при дворе короля Артура — архиепископ
 1988 — Ёлки-палки! — Юрий Викторович
  — Город Зеро — хранитель музея
 1989 — Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным — М. И. Калинин
 1989 — Биндюжник и Король — Никифор, кучер
  — Канувшее время — Василий Данилович Челышев, академик
 1990 — Яма — председатель суда
 1990 — Путь (документальный) — пожилой господин
 1990 — Шапка — Константин Баранов, писатель
 1990 — Десять лет без права переписки — Исай Львович, профессор
 1990 — Сукины дети — Андрей Иванович Нанайцев
 1990 — …По прозвищу «Зверь» — старый зэк
  — Виват, гардемарины! — Алексей Петрович Бестужев, вице-канцлер
 1991 — Ночные забавы — Александр Григорьевич Андрющенко, саксофонист
  — Гардемарины III — Алексей Петрович Бестужев, канцлер
 1992 — Глас вопиющий — палач
 1992 — Как живёте, караси? — Анатолий, диссидент, карась-эмигрант
 1992 — Сны о России — Буш, придворный садовник
 1992 — Лавка «Рубинчик» и… — «профессор» 
  — Ермак — Иван Грозный

Телеспектакли 

  — Ждите моего звонка
  — Былое и думы (6-я серия «Владимир-на-Клязьме») — Трензинский
 1972 — Былое и думы (8-я серия «Новгород») — чтец
 1972 — На дне — Сатин
  — А. П. Чехов. Три сестры — Иван Романович Чебутыкин
 1977 — Заседание парткома — Лев Алексеевич Соломахин
  — Мораль пани Дульской — Пан Дульский
  — Этот фантастический мир. Выпуск № 6 (телеспектакль) («Уровень шума») — Кеннет Беркли
  — В городе хорошая погода… — секретарь райкома Василий Сергеевич
 1983 — Человек из страны Грин — Франк Давенант
  — Три сестры — Иван Романович Чебутыкин
  — Игра в детектив — инспектор полиции
  — Вишнёвый сад — Фирс
  — Игроки XXI — Михаил Глов

 Киножурнал «Фитиль» 
  — Вечер воспоминаний — пьяница в КПЗ
 1972 — Жертва гостеприимства — пьяный Дед Мороз
  — Без дураков — категоричный чиновник

Озвучивание мультфильмов 
  — Бравый инспектор Мамочкин — инспектор Мамочкин
  — Как тоску одолели — от автора / Морской Ветер
  — Чертёнок с пушистым хвостом — Толстый Пёс
  — Маленькая колдунья (Чехословакия) — Ворон

Озвучивание фильмов 
 1962 — Деловые люди — горожанин
 1966 — Мангышлак. Начало пути — текст от автора
 1972 — Кузнец Огнев (документальный) — читает
 1987 — Она с метлой, он в чёрной шляпе — Ворон
 1992 — Арбитр — голос за кадром 

 Участие в фильмах 
  — Любите ли вы театр? (документальный)

 Радиоспектакли 

 1956 — В. М. Кожевников «Заре навстречу» (реж. С. М. Богомазов) — Ян Витол
 1959 — М. С. Бубеннов «Орлиная степь» (реж. В. С. Турбин) — Деряба
 1959 — А. Югов «На большой реке» (реж. В. С. Турбин) — Яшка Носач
 1959 — А. Мальц «Дела О’кей» (реж. Н. В. Александрович) — безработный
 1959 — Р. Митчелл «Жена за полкроны» (реж. М. Микаэлян) — Исайя Джонс 1959 — Е. Анучина, Н. Ромова «Новоселье» (реж. М. Микаэлян) — Яков Петрович Станицын
 1960 — А. Каххар «Птичка-невеличка» (реж. Б. Г. Голубовский) — ведущий
 1960 — А. П. Гайдар «Дальние страны» (реж. Н. В. Литвинов) — Иван Михайлович
 1960 — И. Ретес «Город, в котором мы будем жить» (реж. М. Микаэлян) — Альфонсо
 1960 — С. П. Антонов «Порожний рейс» (реж. В. С. Турбин) — Аким
 1961 — С. Сартаков «Не отдавай королеву» (реж. В. С. Турбин) — Илья Шахворостов
 1961 — А. Чаковский «Дороги, которые мы выбираем» (реж. В. Турбин) — Полесский, редактор газеты
 1961 — Евгений Карпов «Сдвинутые берега» (реж. Николай Макеев) — Каспаров, начальник строительства
 1964 — Л. Жуховицкий «Я сын твой, Москва» (реж. М. Микаэлян) — Сапин
 1965 — Ю. Казаков «Поморское сердце» (реж. А. Кричко) — от автора
 1966 — В. Шукшин «Случай в бензогородке» (реж. Н. Юрченко) — Егор Иванович
 1966 — В. Кожевников «Щит и меч» (реж. С. Баранов) — Дитрих
 1967 — В. Киршон «Хлеб» (реж. Т. Заборовская) — Котихин
 1967 — Я. Рудский «95-16» (реж. В. Чернышёва) — Визнер
 1967 — М. Яриш «Остановка в пути» (реж. А. Кричко) — автомобилист
 1967 — П. Панчев «Ты ещё жив, Ромео!» (реж. Г. Аврамова) — «Главный»
 1968 — А. Саранцев «Первопечатник Иван Фёдоров» (реж. Т. Шиловская) — Иван Грозный
 1968 — И. Назаров «Сергей Лазо» (реж. В. М. Георгиев) — атаман Семёнов
 1968 — Л. Никулин «Операция „Трест“» (реж. Л. А. Пчёлкин) — Стауниц 1968 — В. Скотт «Айвенго» (реж. Н. Александрович) — Исаак из Йорка 1968 — Уйгун «Легенда о Фархаде и Ширин» (реж. А. Футликов) — Хысров, колдун
 1969 — Л. Сапожников «Член исполкома Коминтерна» (реж. Б. Дубинин) — чиновник
 1969 — В. Осеева «Динка прощается с детством» (реж. Е. Агуров) — шпик
 1969 — Ю. Фучик «Репортаж с петлёй на шее» (реж. Нина Голубева, Ю. Н. Пузырёв) — Йозеф Высушил
 1969 — А. А. Суров «Сергей Есенин» (реж. М. Попова) — А. В. Луначарский
 1969 — Д. Шош «Юлика» (реж. Л. Бакша-шош) — Такач
 1969 — В. Крепс, К. Б. Минц «Клуб знаменитых капитанов. Встреча 77-я» (реж. В. Иванов) — Джон Сильвер
 1970 — В. Кин «По ту сторону» (реж. И. Мироненко) — доктор
 1970 — Р. Немировская «В феодальном поместье» (реж. Н. Корженевская) — Радхольд
 1970 — А. Кучаев «Слепая посадка» (реж. Т. Заборовская) — командир корабля
 1970 — И. Назаров «Минус один» (реж. В. Н. Сергачёв) — Фёдор Иванович Дума
 1970 — М. Твен «Приключения Гекльберри Финна» (реж. О. П. Табаков) — Король
 1971 — Л. Н. Толстой «Братья Козельцовы» (реж. Н. Александрович) — Козельцов-старший
 1971 — Ф. Малютин «На круче» (реж. Л. А. Пчёлкин) — дед Данила
 1971 — Я. Домагалик «Иду к себе» (реж. Н. Корженевская) — мужчина
 1971 — А. Шерель «Феликс Дзержинский» (реж. В. Волынский) — Я. М. Свердлов
 1971 — М. Лагун «Товарищ Свердлов» (реж. В. Волынский) — Я. М. Свердлов
 1971 — М. Ткачёв, Ф. Берман «Волшебный жемчуг» (реж. Ф. Берман) — Звездочёт / Тигр
 1971 — О. Сергиев «Вперёд, сыны Эллады!» (реж. Л. Веледницкая) — Менон
 1971 — Б. М.  Сарнов, С. Б. Рассадин «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда»
 1971 — Б. Сарнов, С. Рассадин «По щучьему велению, по моему хотению»
 1972 — В. И. Любовцев (реж. В. Волынский) «И вечный бой» — Геринг
 1972 — Абу-Бакар «Ожерелье для моей Серминаз» (реж. Т. Заборовская) — Кадар 1972 — Р. Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена» (реж. О. Г. Герасимов) — Барон Мюнхгаузен 1973 — Е. М. Помещиков «Загадка Паноптикума восковых фигур» (реж. Т. Сапожникова)
 1974 — Е. Помещиков «Детектив Иван Курашкин» (реж. Т. Сапожникова)
 1974 — А. Бухов «Рассказы об Италии»
 1975 — Ги де Мопассан «Забытые свидетели» (реж. Я. Губенко) — Футляр 1976 — О. М. Куваев «Территория» (реж. Я. Губенко) — Чинков
 1976 — Б. Житков «Механик Салерно» (реж. Б. Тираспольский) — Салерно
 1977 — К. А. Федин «Первые радости» (реж. Т. Заборовская) — прокурор
 1979 — Ю. П. Герман «Милиционер Иван Лапшин» (реж. В. Салюк) — Корнюха 1980 — Л. Я. Треер «Парадокс Симы»
 1982 — А. П. Чехов «Злоумышленники»
 1983 — Ф. В. Гладков «Цемент» (реж. Э. Кольбус)
 1983 — У. Коллинз «Лунный камень» (реж. Н. Александрович) — Беттередж 1984 — М. С. Пляцковский, Ф. Олин «Аз-Буки-Веди» (реж. В. Шведов) — академик Белоглавов
 1986 — З. В. Чернышёва «Первый президент» (реж. В. Иванов) — Потёмкин 
 1986 — И. А. Минутко «Давно, когда была юность» (реж. Н. Бирюлина) — Иван Иванович Волков
 1987 — М. де Сервантес «Дон Кихот» (реж. Н. Александрович) — Санчо Панса
 1987 — П. Ф. Нилин «Испытательный срок» (реж. Н. Киселёва) — Курычев
 1987 — В. Баумерт «Мальчик из Вупперталя (Детство Фридриха Энгельса)» (реж. Ф. Тобиас) — Патер
 1988 — Л. А. Филатов «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (реж. А. Горовацкий) — Царь 
 1988 — И. С. Фесуненко «Ничего, кроме правды» (реж. Э. Верник) — полковник Хименес
 1988 — Дж. К. Джером «Томми» (реж. А. Айгистов) — Питер Хоуп 1989 — З. Чернышёва «Неутомимый» (реж. Н. Бирюлина) — П. А. Семёнов-Тян-Шанский
 1989 — А. Линдгрен «Рони — дочь разбойника» (реж. А. Айгистов) — лысый пэр
 1990 — Е. П. Петров, И. А. Ильф «Двенадцать стульев» (реж. Н. Киселёва) — отец Фёдор
 1990 — А. Т. Аверченко «Осколки разбитого вдребезги» (реж. Е. Резникова)

Работа на телевидении 
 1989 — «Новогоднее представление» — закадровый текст

Звания и награды 
 заслуженный артист РСФСР (1968)
 народный артист РСФСР (1974)
 народный артист СССР (1983)
 Государственная премия СССР (1974) — за исполнение роли Петра Хромова в спектакле «Сталевары»
 Государственная премия РСФСР в области кино и телевидения (1990) — за исполнение роли Филиппа Филипповича Преображенского в телевизионном фильме «Собачье сердце» (1988)
 орден Трудового Красного Знамени (28 июня 1982) — за заслуги в производстве советских телевизионных фильмов и активное участие в создании фильма «Семнадцать мгновений весны»
 орден Ленина (1986)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 премия «» в номинации «За долголетнее и доблестное служение театру» (1992)

Память 

 1996 — «Реквием» (документальный)
 2001 — «Евгений Евстигнеев. „Евсти-Гений“» («Культура»)
 2004 — «Евгений Евстигнеев. „Мой серебряный шар“» («Россия»)
 2005 — «Евгений Евстигнеев. „Последние 24 часа“» (телепередача)
 2006 — Евгений Евстигнеев (из цикла телепередач «ДТВ» «Как уходили кумиры») (документальный)
 2006 — «Евгений Евстигнеев. „Острова“» («Культура»)
 2006 — «Евгений Евстигнеев. „Посторонним вход воспрещён“» («ТВ Центр»)
 2007 — «Три любви Евгения Евстигнеева» («Первый канал»)
 2008 — «Евгений Евстигнеев. „Разбитое сердце“» («Россия»)
 2011 — «Три жизни Евгения Евстигнеева» («Первый канал»)
 2012 — «Евгений Евстигнеев. „Легенды мирового кино“» («Культура»)
 2016 — «„Раскрывая тайны звёзд“: Евгений Евстигнеев» («Москва 24»)
 2016 — «Евгений Евстигнеев. „Последний день“» («Звезда»)
 2016 — «Евгений Евстигнеев. „Я понял, что я вам ещё нужен“» («Первый канал»)
 2016 — «Евгений Евстигнеев. „Мужчины не плачут“» («ТВ Центр»)
 2017 — «Евгений Евстигнеев. „Легенды кино“» («Звезда»)
 2019 — «XX век. „Встречи с Евгением Евстигнеевым“» («Культура»)
 2019 — «„Звёзды советского экрана“: Евгений Евстигнеев» («Москва 24»)
 2019 — «„Тайны кино“: лучшие роли Евгения Евстигнеева» («Москва 24»)
 2020 — «„Это было смешно“: „А не замахнуться ли нам?..“ Весёлые импровизации Евгения Евстигнеева» («Москва 24»)

Другое:

 Во Владимирской области учреждена театральная премия имени Е. А. Евстигнеева.
 10 октября 2011 года в Нижегородском театре «Комедия» был открыт IX традиционный фестиваль-конкурс имени Е. А. Евстигнеева.
 9 октября 2014 года установлена мемориальная доска на улице Бакунина в Канавинском районе Нижнего Новгорода, где актёр прожил первые 8 лет жизни.
 19 июня 2019 года депутаты Думы Нижнего Новгорода приняли решение назвать сквер на Театральной площади именем Евгения Евстигнеева.
 Нижегородское театральное училище носит имя Е. А. Евстигнеева.

Библиография 
 Ульянова О. Г. Евгений Евстигнеев. — : Союз кинематографистов СССР, 1988.

Примечания

Ссылки 
 Евгений Евстигнеев отхлестал Панкратова-Чёрного из-за голой циркачки  — Александр Панкратов-Чёрный рассказал несколько пикантных эпизодов из жизни Евгения Евстигнеева.
 «Почему Евстигнеев ушёл от Галины Волчек?»  // «Комсомольская правда», 2 ноября 2007 г.
 «Мария Селянская: Измены отца довели мою мать до алкоголизма»  // «Экспресс газета», 24 июля 2001 г.
 «Слёзы и любовь Евгения Евстигнеева»  // «Вокруг ТВ», 29 апреля 2009 г.
 
 
 
 

Выпускники Нижегородского театрального училища
Выпускники Школы-студии МХАТ
Педагоги Школы-студии МХАТ
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Волчеки — Евстигнеевы
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Персоналии:Театр Современник
Члены КПСС
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Новодевичьем кладбище